Addai ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Addai (Architekt), römischer Architekt
 Addai, ein Apostel, siehe Abgar-Bild
 Addai II. (1948–2022), Katholikos-Patriarch der „Alten Apostolischen und Katholischen Kirche des Ostens“

 Bright Addai (* 1992), ghanaischer Fußballspieler
 Cynthia Addai-Robinson (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Joseph Addai (* 1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Patrick Addai (* 1969), ghanaischer Schauspieler und Autor